Козацька сигналізація  — система оповіщення запорозьких козаків і населення про напад ворогів, створювалася у вигляді системи веж і місць з добре горючим матеріалом для розведення багаття з потужним полум'ям. Сигнальні вежі розміщувалися на високих точках рельєфу за 5-10 кілометрів одна від однієї. Коли козаки на будь-якій вежі бачили ворогів, вони розпалювали велике багаття, яке мало сигналізувати наступній вежі або вежам (розміщених в різних напрямках) про появу ворогів. А вони в свою чергу таким же чином передавали сигнал далі на наступні вежі.

У світлу пору дня полум'я від багать передавало візуальний сигнал стовпом чорного диму, який піднімався в небо на велику височину, а в темну пору дня візуальний сигнал передавався за допомогою вогнища і заграви від нього. Іноді багаття робили з бочок із смолою, які ставили одна на одну (побудови з бочок називали «фігурами»), також в деяких випадках козаки застосовували систему вогнищ, коли біля кожної башти було по кілька місць для багать і залежно від кількості підпалених багать сигнал мав різні значення. Таким чином сигнал про появу ворога приблизно за 2-3 години досягав Січі, незалежно від часу доби і майже за будь-якої погоди.

Примітки

Посилання 
 

Козацтво
Козацька доба
Військо Запорозьке
Гетьманщина
Сигналізація